Хвар може бити:

 Хвар (острво), острво у Јадранском мору.
 Хвар (град), град у Хрватској.
 -{HVAR}- (-{High velocity aircraft rocket}-), скраћеница за авионски пројектил велике брзине